Antigone (dochter van Oedipus) (uit Thebe)
Antigone (dochter van Eurytion) (uit Phthia)
Antigone (dochter van Laomedon) (uit Troje)
Antigone (dochter van Berenice), stiefdochter van Ptolemaeus I en vrouw van Pyrrhus van Epirus
Antigone (Sophocles), het toneelstuk over de eerste Antigone door de dichter Sophokles
Antigone (Anouilh), het toneelstuk over de eerste Antigone door de Franse schrijver Jean Anouilh
Antigonae, een opera van Carl Orff gebaseerd op het stuk van Sophokles
Theater Antigone, een theaterproductiehuis in Kortrijk
films:
 Antigone (film) van Yorgos Javellas met Irene Papas en Manos Katrakis, gebaseerd op het stuk van Sophokles
 Theban Plays: Antigone (1984), een tv-film van Don Taylor met Juliet Stevenson, gebaseerd op het stuk van Sophokles
Antigone (hoorspel), een hoorspelserie uitgezonden door de KRO gebaseerd op het stuk van Sophokles
Antigone (Frankrijk), een wijk in Montpellier, arrondissement Montpellier, Hérault, Languedoc-Roussillon, Frankrijk
Antigone (lettertype), een Grieks lettertype uit 1927 van ontwerper Jan van Krimpen
Antigone (Nuth), een rijksmonument in Nuth van de architect Jan Drummen
Antigone (geslacht), een vogelgeslacht

Zie ook
Antigoon (doorverwijspagina)
Antigonë, een gemeente in Albanië in het district Gjirokastër in de gelijknamige prefectuur